(родилась 22 сентября 1986 года в Токио, Япония) — сэйю. Работает в компании I'm Enterprise.

Биография 
Яхаги родилась в Токио, но долгое время прожила в городе Хатинохе (префектура Аомори.

В 2005 году дебютировала как актриса озвучка в главной роли Карин Маака в аниме-сериале Karin.

31 января 2015 года вышла замуж.

Роли в аниме

2005 год 
 Karin — Карин Маака (дебют)

2006 год 
 Buso Renkin — Ханака Бусудзима
 Kanon — Классный руководитель
 Otogi-Juushi Akazukin — Грейтел
 School Rumble Nigakki — Мио Тэннодзи
 Tokimeki Memorial Only Love — Юка Фудзикава
 Wan Wan Serebu Soreyuke! Tetsunoshin — Аудрей

2007 год 
 Bakugan Battle Brawlers — Ай (9 серия)
 Hayate the Combat Butler — Идзуми Сэгава
 Kaze no Stigma — Юй (17 серия)
 Kenkoo Zenrakei Suieibu Umishou — Маая Нанако
 Kishin Taisen Gigantic Formula — Уцуми Амано
 Over Drive — Кахо Асахи
 Potemayo — Эйко Ханабуса
 Kyoushirou to Towa no Sora — Ку Сиратори
 Shugo Chara! — Рима Масиро
 Sola — Тисато Мидзугути

2008 год 
 Ga-Rei — Мами Идзуми
 Hell Girl — Катасэ Ририка (5 серия)
 Black Butler — Ран Мао
 Net Ghost PiPoPa — Хикару
 Rosario + Vampire — Тонко Онияма
 Rosario + Vampire Capu2 — Тонко Онияма
 Shugo Chara!! Doki — Рима Масиро
 To Love-Ru — Харуна Сайрэндзи
 Tytania — Лира Флоренц

2009 год 
 Asu no Yoichi! — Сакё Сагиномия
 Asura Cryin’ — Аниа Фортуна
 Asura Cryin’2 — Аниа Фортуна
 Fight Ippatsu! Juden-chan!! — Ионо
 Guin Saga — Суни
 Sora o kakeru shoujo — Эрика
 Sora no Otoshimono — Ив
 Yumeiro Patissiere — Мия Косиро

2010 год 
 Bakuman — Кая Миёси
 Chu-Bra!! — Харука Сираиси
 MM! — Ноа Хиираги
 To Love-Ru — Харуна Сайрэндзи
 Ookami-san — Судзумэ
 Seikimatsu Occult Gakuin — Фумиаки Утида (ранние годы)
 Seitokai Yakuindomo — Судзу Хагимура

2011 год 
 Bakuman 2 — Кая Миёси
 Ikoku Meiro no Croisee — Камилла
 Haganai — Юкико Нагата
 Maken-ki! — Кодама Химэгами
 Softenni — Элизабет
 Working!! — Момока Сидзутани

2012 год 
 Bakuman 3 — Кая Миёси
 Sankarea — Ранко Саодзи
 Sword Art Online — Сакуя
 Tantei Opera Milky Holmes: Act 2 — Ирэна
 Oda Nobuna no Yabou — Мицухидэ Акэти
 To Love-Ru Darkness — Харуна Сайрэндзи
 Tonari no Kaibutsu-kun — Ю Мияма

2013 год 
 Kimi no Iru Machi — Мина Нагоси
 Kyoukai no Kanata — Юй Инами
 Karneval — Цубамэ
 Tamayura: More Aggressive — Харуми Каваи (6 серия)

2014 год 
 Gokukoku no Brynhildr — Саори
 M3: Sono Kuroki Hagane — Касуми Райка
 Maken-ki! Tsu — Кодама Химэгами
 Seitokai Yakuindomo* — Судзу Хагимура
 Silver Spoon — Аямэ Минамикудзё
 Tokyo ESP — Мами Идзуми

2015 год 
 Ansatsu Kyoushitsu — Манами Окуда
 Go! Princess PreCure — Ранко Итидзё
 Plastic Memories — Зак
 Saenai Heroine no Sodatekata — Митиру Хёдо

2016 год 
 Assassination Classroom 2nd Season — Манами Окуда
 She and Her Cat — друг
 Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama — Вивит
 D.Gray-man Hallow — Тимоти Херст
 The Seven Deadly Sins: Signs of Holy War — Пеллиот
 Kiss Him, Not Me — Кирари Нанасима

2017 год 
 Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend Flat — Митиру Хёдо
 Urara Meirocho — Мари

2018 год 
 Dame×Prince Anime Caravan — Ани Инако
 Steins;Gate 0 — Махо Хиядзё

2019 год 
 Senryu Girl — Аманэ Катагири

2020 год 
 Dokyu Hentai HxEros — Момока Момодзоно

Актрисы озвучивания Японии